Nielsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Cesare Nielsen
 Etlar Lester Nielsen
 Ebbe Schmidt Nielsen
 Ivan Christian Nielsen
 Jørgen G. Nielsen
 Stuart V. Nielsen

Robotskapade auktorsförkortningar